Le terme Normandie peut signifier :

Toponymes

 La Normandie, province historique et entité géographique et culturelle française.
 La Normandie (région administrative), région française issue de la fusion de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie au .
 Le duché de Normandie, duché féodal du royaume de France qui a existé de 911 à 1469, d'abord comme principauté quasi indépendante, puis après sa conquête par le roi de France en 1204, comme partie du domaine royal ou comme apanage. Louis XI supprime le duché en 1469. Toutefois, il subsiste pour sa partie insulaire (les îles Anglo-Normandes) comme dépendance de la Couronne britannique.
 Normandie (New Brunswick), une paroisse de Weldford Parish, Nouveau-Brunswick, Canada.
 La zec Normandie, une zone d'exploitation contrôlée, située dans le territoire non organisé du Lac-Bazinet, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Antoine-Labelle, dans les Laurentides, au Québec, au Canada.
 Normandie, un village du Cameroun situé dans le département de la Bénoué.
 Normandie, quartier de Nouméa en Nouvelle-Calédonie.

Militaire
 La bataille de Normandie, bataille de la Seconde Guerre mondiale, juin et juillet 1944.
 Le Normandie, groupe de chasse français créé pendant la Seconde Guerre mondiale au sein des Forces aériennes françaises libres (FAFL).
La Normandie, frégate multi-missions de la Marine nationale entrée en service en 2020
Le NORMANDIE (pour NOuveau Radar du Monge pour ANalyse, Détection et Identification Électromagnétique), un radar installé depuis 2014 à bord du bâtiment d'essai et de mesures Monge de la Marine nationale.

Navires 
 Plusieurs navires ont porté le nom de , dont :
 Le Normandie, un ferry appartenant à la compagnie française Brittany Ferries, livré en 1992.
Le Normandie, un paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique, en service de 1935 à 1946
Plusieurs navires militaires (voir la section précédente pour la FREMM)

Autres 
 Normandie, une opérette en 2 actes de Paul Misraki, créée en 1936 se situant sur le paquebot Normandie ;
 UGC Normandie, anciennement nommé le Normandie, une salle de cinéma située sur les Champs-Élysées, dans le  de Paris, nommée d'après le paquebot.
 Normandie Hotel, un hôtel de San Juan, Porto Rico, inspiré du SS Normandie
 Normandie (album), une production de 2007 du groupe danois Decorate.
 Normandie, un projet parallèle du groupe  TheSTART
 Normandie Apartments, Omaha, Nebraska, États-Unis
 Normandie Apartments, Shanghai, Chine
 Format Normandie, une réunion diplomatique internationale lors de la guerre du Donbass entre Russie et Ukraine,